Berryville es el nombre varias localidades en Estados Unidos:

 Berryville, en el estado de Arkansas.
 Berryville, en Texas.
 Berryville, en Virginia.
 Berryville, en Virginia Occidental.